Гейдельбе́ргская бо́чка () — самая большая в мире бочка для вина, которая находится в подвалах Гейдельбергского замка. 

Изготовлена в 1751 году из высококачественного дуба (точнее, из 130 дубовых стволов) Михаэлем Вернером, придя на смену аналогичным гигантским бочкам, которые были сделаны гейдельбергцами в 1591, 1664 и 1728 годах. Описание первой из этих бочек оставил в 1595 году Антон Преториус.

Ёмкость бочки указывается разными авторами в диапазоне от 212 до 221 тыс. литров (что отчасти связано с постепенным усыханием дерева). Реально для хранения вина практически не использовалась. На бочке показывают туристам следы от топориков французских солдат конца XVIII века, которые надеялись найти внутри вино.

В 1934 году в Бад-Дюркхайме была сделана  диаметром 13,5 метров, способная вместить 1700 м³ вина. Впрочем, назвать её настоящей винной бочкой ещё более сложно, так как внутри этого сооружения с момента его создания находится ресторан.

Гейдельбергская бочка упоминается в одном из стихотворений Гейне, в одной из песен шумановского цикла «Любовь поэта», а также в классических романах «Отверженные», «Моби Дик», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Пять недель на воздушном шаре».

Литература 
 Andreas Cser, Stefan Wiltschko: Das Große Fass im Schloss Heidelberg. Neckargemünd-Dilsberg, 1999, ISBN 3-931033-26-0
 July Sjöberg (bearb.): Das große Fass zu Heidelberg — ein unbekanntes Kapitel kurpfälzischer Kunstgeschichte. Neckargemünd-Dilsberg, 2004, ISBN 3-931033-33-3
 Hartmut Hegeler, Stefan Wiltschko: Anton Praetorius und das 1. Große Faß von Heidelberg. 2. erw. Auflage 2007, Verlag Traugott Bautz ISBN 978-3-88309-405-2
 Andreas Cser, Stefan Wiltschko: Die vier großen Fässer im Schloss Heidelberg. Zur Bau-, Kunst-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte. Neckargemünd-Dilsberg, 2007
 Walter Laufenberg: Der Zwerg von Heidelberg — Perkeo, Hofnarr auf dem Schloß der Pfälzer Kurfürsten, Roman Taschenbuch-Neuauflage vom

Ссылки 
 http://www.fass-heidelberg.de

Достопримечательности Баден-Вюртемберга
Виноделие Германии
Гейдельберг
Бочки
Появились в 1591 году
Появились в 1751 году